Marcus Bent (London, 1978. május 19. –) angol labdarúgó, jelenleg a Birmingham City támadója.

Életpályája

Külső hivatkozások
Marcus Bent profilja a cafc.co.uk weblapon
Marcus Bent profilja a wiganlatics.co.uk weblapon
Marcus Bent profilja a lcfc.co.uk weblapon

Angol labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Brentford labdarúgói
A Crystal Palace labdarúgói
A Port Vale labdarúgói
A Sheffield United labdarúgói
A Blackburn Rovers labdarúgói
Az Ipswich Town labdarúgói
A Leicester City labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A Charlton Athletic labdarúgói
A Wigan labdarúgói
A Birmingham City labdarúgói
1978-ban született személyek
Élő személyek